Serène, rivière en France
 Serene, yacht à moteur de luxe 
 Serene (Lettonie), localité